Madeleine Guidoni, née en , est une magistrate française. Elle a dirigé le service de médiation de l'autorité des marchés financiers de 2004 à 2011.

Biographie 

Magistrat spécialisé en matière économique et financière et en droit de la régulation, elle a été médiatrice de l'AMF de 2004 à 2011 après avoir été conseiller juridique du Conseil des marchés financiers, chargée notamment des procédures de sanction.

Après avoir effectué 24 ans de services civils, notamment au Conseil de la concurrence, elle devient en 2011 directrice juridique adjointe d'AG2R La Mondiale.

En 2020, elle réintègre le corps judiciaire en devenant avocat général près la cour d'appel de Paris et est mise en retraite simultanément.

Distinctions 
 Chevalier de la Légion d'honneur (14 nov. 2003)

Références

Liens externes 

Médiation économique
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Chevalier de la Légion d'honneur